La stagione della Division 2 1958-1959 è stata la ventesima edizione della Division 2, la seconda divisione del calcio francese. È stata vinta dal , che conquista il suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Petrus van Rhijn (), con 31 gol.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Division 1 1959-1960.
      Retrocesse.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Division 1 1958-1959
 Coppa di Francia 1958-1959

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959
Ligue 2